MATV steht für:
 Oshkosh M-ATV, ein Militär-Geländewagen
 Master Antenna Television, eine Gemeinschaftsantennenanlage

Abkürzung